(en bosniaque : ) est un film dramatique bosnien réalisé par Ines Tanović et sorti en 2015.

Le film est sélectionné comme entrée pour la Bosnie-Herzégovine afin de concourir pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère lors de la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Jasna Beri : Marija
 Enis Beslagic : 
 Goran Bogdan : 
 Uliks Fehmiu : Sasa
 Emir Hadzihafizbegovic : Muhamed
 Maja Izetbegovic : Lejla
 Moamer Kasumovic : 
 Mirvad Kuric : 
 Mediha Musliovic : 
 Goran Navojec : 
 Aleksandar Seksan : 
 Vedrana Seksan : Senada
 Boro Stjepanovic : 
 Nina Violic : Nina
 Kazi Rakib : Akmol - Shaman
 Imran Shadique Shanto : Shanto
 Elda Sorra : Alba Toma
 Suela Bako : Majlinda Prifti
 Amos Zaharia : Orion

Notes et références

Liens externes 
 

Film bosnien sorti en 2015
Film dramatique bosnien
Film en bosnien